Э́шли Ко́ул (; родился 20 декабря 1980, Лондон, Англия) — английский футболист и тренер. Выступал на позиции левого защитника. Наиболее известен по выступлениям за лондонские клубы «Арсенал» и «Челси». Также играл за «Кристал Пэлас», «Рому», «Лос-Анджелес Гэлакси» и «Дерби Каунти». Обладатель рекорда по количеству выигранных в качестве игрока Кубков Англии (шесть). Провёл 107 матчей за национальную сборную Англии. Участник трёх чемпионатов мира и двух чемпионатов Европы. Был женат на британской певице Шерил Коул.

Клубная карьера

«Арсенал» 

С юношеского возраста Коул играл в «Арсенале», являясь воспитанником клуба. Первоначально он выступал на позиции нападающего, но вскоре переквалифицировался во флангового защитника. Первый матч за основную команду «канониров» сыграл 30 ноября 1999 года против «Мидлсбро» в матче Кубка лиги (тот матч лондонцы в итоге проиграли в серии пенальти). После этого Коул заключил профессиональный контракт 25 февраля 2000 года, но до конца сезона на поле появился лишь однажды.

Однако уже в следующем сезоне Коул стал конкурировать за место в основе с бразильцем Силвиньо, место которого занимал во время восстановления последнего от травмы. В результате Арсен Венгер предпочитал все чаще видеть на месте левого защитника именно Коула, а летом 2001 года Силвиньо перешёл в «Сельту», окончательно уступив Коулу своё место. В 2004 году «Арсенал» добился уникального достижения, став чемпионом Англии, не потерпев при этом ни одного поражения. Коул при этом являлся одним из лидеров команды и по итогам сезона был включён в символическую сборную Премьер-лиги. Скорость, выносливость и техника легко позволяла Коулу вписываться в игровую модель «канониров».

В 2005 году Коул был обвинён в том, что договаривается о переходе в другой клуб без уведомления руководства «Арсенала». Комиссия Премьер-лиги признала его вину и 2 июня 2005 года оштрафовала на £100 000 за встречу в одной из лондонских гостиниц с Жозе Моуринью. Поданная в августе апелляция была отклонена, но размер штрафа уменьшили до £75 000. Также за этот инцидент были оштрафованы клуб «Челси» и Жозе Моуринью на суммы в £300 000 и £200 000 (уменьшена до £75 000) соответственно.

Последний свой сезон в «Арсенале» Коул провёл достаточно скромно, проведя за сезон всего 14 матчей во всех турнирах, не демонстрируя при этом лучших образцов своей игры. Несмотря на желание покинуть «Арсенал», Коул подписал новый контракт 18 июля 2005 года с зарплатой около £70 000 в неделю.

«Кристал Пэлас» 
Для получения игровой практики Коул был отдан в аренду в клуб «Кристал Пэлас» на сезон 1999/00, где сыграл 14 матчей, забил 1 гол и помог клубу сохранить место в лиге. По окончании сезона тренерский штаб «Арсенала» принял решение вернуть молодого защитника в команду.

«Челси» 
31 августа 2006 года Коул перешёл в «Челси» в обмен на защитника Вильяма Галласа с доплатой в £5 млн. С первого же сезона Коул наряду с Петром Чехом, Джоном Терри, Фрэнком Лэмпардом и Дидье Дрогба стал одним из лидеров команды и безоговорочным игроком стартового состава. По результатам сезона 2009/2010 (ставшего чемпионским для «Челси») защитник был признан лучшим игроком года по версии ПФА.

27 февраля 2011 года стало известно об инциденте, случившемся на тренировочной базе лондонского «Челси». Эшли Коул в шутку выстрелил из ружья в молодого специалиста, проходившего стажировку в клубе. Коул привёз на тренировочную базу клуба в Кобхэме винтовку 22-го калибра, думая, что винтовка не заряжена, он счел безобидной шутку, когда прицелился и выстрелил в 21-летнего Тома Кауэна, который находился на стажировке в «Челси». Ранение оказалось не смертельным и сквозным.

Высшим достижением Коула в «Челси» стала победа в финале Лиги чемпионов над «Баварией» в серии пенальти, при этом свой удар Коул реализовал. С 2013 года Коул стал всё реже попадать в стартовый состав команды, проигрывая конкуренцию более молодым партнёрам.

Дальнейшая карьера 
Летом 2014 года Коул перешёл свободным агентом из «Челси» в «Рому», заключив с итальянским клубом контракт на два года. Однако в сезоне 2014/15 Эшли сыграл только 11 матчей. Главный тренер «Ромы» Руди Гарсия практически не использовал защитника во время предсезонных матчей сезона 2015/16. Коул на время смирился с отсутствием для себя перспектив, но не захотел покидать клуб. Руководство выделило для Эшли номер «0», а главный тренер столичного клуба не внёс англичанина в заявку на сезон. Контракт был расторгнут по взаимному согласию 19 января 2016 года.

27 января 2016 года перешёл в «Лос-Анджелес Гэлакси». Спустя три года 38-летний защитник перешёл в «Дерби Каунти». Контракт футболиста с «баранами» был рассчитан до конца сезона 2018/19. Летом 2019 года Эшли Коул объявил о завершении игровой карьеры.

Достижения

Командные 
«Арсенал»
 Чемпион Премьер-лиги (2): 2001/02, 2003/04
 Обладатель Кубка Англии (3): 2002, 2003, 2005
 Обладатель Суперкубка Англии (2): 2002, 2004

«Челси»
 Чемпион Премьер-лиги: 2009/10
 Обладатель Кубка Англии (4): 2007, 2009, 2010, 2012
 Обладатель Кубка Футбольной лиги: 2007
 Обладатель Суперкубка Англии: 2009
 Победитель Лиги чемпионов УЕФА: 2012
 Победитель Лиги Европы УЕФА: 2013

Личные 
 Команда года по версии ПФА (4): 2002, 2004, 2005, 2011
 Команда года по версии УЕФА (2): 2004, 2010
 Игрок года по версии Футбольной ассоциации: 2010
 Игрок года по версии футболистов «Челси» (2): 2009, 2011
 Лучший гол сезона «Челси»: 2010

Статистика выступлений

Клубная статистика

Международная статистика

Матчи и голы за сборную 

Итого: 107 матчей / 0 голов; 63 победы, 30 ничьих, 14 поражений.

Примечания

Ссылки 
 Профиль футболиста на официальном сайте «Ромы»
 Профиль футболиста на сайте Thefa.com
 Профиль футболиста на сайте Football-lineups.com

Футболисты Англии
Игроки сборной Англии по футболу (до 21 года)
Игроки сборной Англии по футболу
Игроки ФК «Арсенал» Лондон
Игроки ФК «Кристал Пэлас»
Игроки ФК «Челси»
Игроки ФК «Рома»
Игроки ФК «Дерби Каунти»
Игроки ФК «Лос-Анджелес Гэлакси»
Тренерский штаб ФК «Эвертон»